Vajs ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Vajs (1865–1959), tschechischer Slawist und katholischer Priester
 Stefan Vajs (* 1988), deutscher Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Wajs